GRECO eller Greco har flere betydninger:

Organisationer 
 Group of States Against Corruption – Europarådets anti-korruptions organisation.

Personer 
 El Greco – en græsk maler (1541-1614)
 Emidio Greco – en italiensk filminstruktør (født 1938)
 Gaetano Greco – en italiensk komponist (ca. 1657-1728)
 Gioachino Greco – en italiensk skakspiller og skakskribent (ca. 1600–ca. 1634)
 Juliette Gréco – en fransk sangerinde og skuespillerinde (1927–2020)